MASH (film), een film uit 1970
 M*A*S*H (televisieserie), een televisieserie waarvan het origineel werd uitgezonden tussen 1972 en 1983
 MASH: A Novel About Three Army Doctors of M*A*S*H, het boek van Richard Hooker uit 1968 waarop zowel de film als de serie is gebaseerd

Diversen
 Mash!, een Nederlands duo bestaande uit Meike Hurts en Anouk van Schie